Çift est un mot turc et un nom propre turc qui peuvent faire référence à :

Mot turc 
 çift est un mot turc qui signifie « double » ou « paire ». Un des sens est « paire de bœufs qui labourent le sol ensemble », d’où le nom de métier çiftçi, « fermier ».

Patronyme 

  (1993-), footballeur turc ;
  (1978-), journaliste et présentateur turc.

Notes et  Références

Notes

Références

Voir aussi 
 , patronyme turc composé du nom de famille turc Çift et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul qui signifie « fils ». Çiftoğlu signifie donc « fils de Çift ».
 , patronyme turc composé de çiftçi qui signifie « fermier » et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul qui signifie « fils ». Çiftçioğlu signifie donc « fils du fermier ».

Patronyme turc
Homonymie de patronyme turc